In der Saison 1984/85 der 2. Bundesliga erreichten der 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und der 1. FC Saarbrücken den Aufstieg in die Bundesliga.

Statistiken

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Aufstieg 
Vor der Saison gab es keine klaren Favoriten auf den Aufstieg. Die beiden Absteiger aus der Bundesliga, der 1. FC Nürnberg und die Kickers Offenbach, waren wegen des großen personellen Umbruchs schwer einzuschätzen. Auch die Vorjahresdritten und -vierten MSV Duisburg und Hessen Kassel hatten ihre Topspieler abgeben müssen. Tatsächlich war die Aufstiegsfrage bis zum letzten Spieltag völlig offen. Der spannende Vierkampf um den Aufstieg in die Bundesliga prägte diese Spielzeit, in der sich kein Verein vorentscheidend absetzen konnte. Am letzten Spieltag kam es sogar zu einem direkten Aufeinandertreffen zwischen Tabellenführer KSV Hessen Kassel und dem 1. FC Nürnberg, der erstmals in der Spielzeit Tabellenzweiter war, im Städtischen Stadion zu Nürnberg. Der Tabellendritte Hannover 96 gegen Hertha BSC und der viertplatzierte 1. FC Saarbrücken gegen Wattenscheid 09 hatten leichte Heimspiele, die sie beide gewannen. Die Nürnberger konnten deshalb nur durch ihren 2:0-Sieg den Aufstieg sicherstellen, bereits bei einem Unentschieden wäre Kassel Aufsteiger gewesen.

Damit stand Kassel am Ende der Saison erstmals seit dem 17. Spieltag nicht mehr auf einem Aufstiegsplatz und wurde wie in der Vorsaison nur Vierter. Nürnberg dagegen gelang der Aufstieg noch, obwohl der Verein während der Vorrunde sogar auf den letzten Platz gestürzt war und kurz darauf nach der „Oktoberrevolution“ gegen Trainer Heinz Höher mehrere Stammspieler (z. B. Rudolf Kargus) entlassen wurden. Diese konnten jedoch durch junge Spieler, darunter die späteren Nationalspieler Hans Dorfner, Dieter Eckstein und Stefan Reuter, ersetzt werden. Auch der Aufstieg von Hannover 96 kam unerwartet, da Trainer Werner Biskup die Saison mit einem nur 14 Spieler umfassenden Kader beginnen musste. Doch um die Routiniers Franz Gerber und Karsten Surmann dominierte ähnlich wie in Nürnberg der Jugendstil. Unter den 19 eingesetzten Spielern dominierten Nachwuchsspieler wie Michael Gue, Frank Hartmann, Bastian Hellberg, Maximilian Heidenreich oder Matthias Kuhlmey.

Abstieg 
Bundesliga-Absteiger Kickers Offenbach konnte den großen personellen Umbruch im Gegensatz zu Mitabsteiger 1. FC Nürnberg überhaupt nicht verkraften. Zusätzlich mit dem Abzug von zwei Pluspunkten wegen Verstoßes gegen DFB-Lizenzauflagen belastet, stiegen die Offenbacher am Ende der Saison ab. Damit waren sie der erste Verein, der auf sportlichem Wege direkt von der Bundesliga in das Amateurlager durchgereicht wurde. Außerdem stiegen die Neulinge St. Pauli und Bürstadt sowie Ulm ab. St. Pauli durfte noch bis nach Saisonende auf den Klassenerhalt hoffen, da der DFB Hertha BSC die Lizenz entzogen hatte, die Entscheidung wurde in der Folgeinstanz jedoch revidiert.

Torschützenliste 
Bester Torjäger der Saison war Manfred Burgsmüller vom SC Rot-Weiß Oberhausen mit 29 Toren.

Zuschauer 
In 380 Spielen kamen 2.086.448 Zuschauer ( 5.491 pro Spiel) in die Stadien.

Größte Zuschauerkulisse
60.000 Hannover 96 – Hertha BSC (38. Spieltag)

Niedrigste Zuschauerkulisse
300 SC Fortuna Köln – SSV Ulm 1846 (18. Spieltag)
300 SC Fortuna Köln – SG Wattenscheid 09 (36. Spieltag)
300 SG Wattenscheid 09 – SV Stuttgarter Kickers (37. Spieltag)

Relegation 
In den Relegationsspielen trafen der Sechzehnte der Bundesliga Arminia Bielefeld und der Dritte der 2. Bundesliga 1. FC Saarbrücken aufeinander.

|}

Hinspiel

Rückspiel

Aufsteiger

Quellen 

Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1984 und 1985, Olympia-Verlag GmbH, ISSN

1984/85
Fußballsaison 1984/85